Muri (India), een census town in India
Muri (gemeente), een gemeente in het Zwitserse kanton Aargau
Muri (district), een district waarvan de vorige gemeente de hoofdplaats is
Muri bij Bern, een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Bern
Muri (Luunja), een plaats in Estland, gemeente Luunja
Muri (Mulgi), een plaats in Estland, gemeente Mulgi
Muri (Japans) (無理) is een woord voor overbelasting van mensen en machines. Deze term wordt hoofdzakelijk gebruikt binnen de concepten van lean manufacturing.